Der Triathlon der Männer bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro fand am 18. August 2016, 11:00 Uhr UTC−3 statt.

Der Brite Alistair Brownlee konnte seine Goldmedaille vom Triathlon bei den letzten Olympischen Spielen als erster Triathlet überhaupt verteidigen. Sein jüngerer Bruder Jonathan Brownlee gewann Silber vor Henri Schoeman, der als erster südafrikanischer Triathlet eine Medaille gewinnen konnte.

Streckenverlauf 
Der Wettkampf wurde im Forte de Copacabana ausgetragen. Nach 1,5 Kilometer Schwimmen an der Küste der Copacabana, musste ein Rundkurs mit acht Runden, die jeweils 4,81 Kilometer lang waren, mit dem Rad zurückgelegt werden. Dieser führte von der Wechselzone am Strand über die Avenida Atlântica in Richtung Norden, wo die Athleten nach Osten in die Rua Djalma Ulrich abbogen. Der Kurs führte weiterhin geradeaus über die Rua Professor Gastão Bahiana und wendete an der Kreuzung zur Avenida Epitácio Pessoa in die Avenida Henrique Dodsworth. Über die und die Avenida Atlântica führt der Kurs wieder zur Wechselzone. Dies ergab eine Gesamtdistanz von 38,48 Kilometer, die mit dem Radd zurückgelegt werden mussten. Zum Abschluss mussten die Athleten 4 Runden à 2,5 Kilometer, also insgesamt 10 Kilometer laufen. Dieser Rundkurs befand sich auf der Avenida Atlântica, wo sich im Norden und Süden jeweils zwei Wendepunkte befanden.

Ergebnisse

Einzelnachweise 

Manner Einzel